Das Generali Ladies Linz 2014 war ein Damen-Tennisturnier, das im Rahmen der WTA Tour 2014 in Linz stattfand. Das Turnier der Kategorie International fand vom 4. bis zum 12. Oktober 2014 statt, zeitgleich mit den Turnieren in Ōsaka und Tianjin.

Titelverteidigerinnen waren im Einzel Angelique Kerber, im Doppel das tschechische Geschwisterpaar Karolina und Kristýna Plíšková.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Generali Ladies Linz 2014 fand vom 4. bis zum 6. Oktober 2014 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze und ein Lucky Loser, die zur Teilnahme am Hauptfeld berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen setzten sich in der Qualifikation durch und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2014
2014